Het seizoen 2015/16 van de 2. Bundesliga was het 42ste seizoen sinds de invoering in 1974. Aan de competitie deden achttien clubteams mee. Het seizoen ging van start op 24 juli 2015 en eindigde op 15 mei 2016.

Het openingsduel ging tussen MSV Duisburg en 1. FC Kaiserslautern. Dat duel eindigde in een 3-1 overwinning voor de bezoekers. Het allerleerste doelpunt in deze competitiejaargang kwam op naam van Kacper Przybyłko, die in de 13de minuut raak schoot met links namens 1. FC Kaiserslautern op aangeven van Mateusz Klich.

Teams 

Er namen achtiien teams deel aan de 2. Bundesliga 2015/16, 12 teams die ook in 2014/15 deelnamen, twee teams die zijn gedegradeerd uit de Bundesliga, de verliezende team vanaf de barragewedstrijden voor promotie naar de Bundesliga, de overwinnende team vanaf de barragewedstrijden voor promotie naar de 2. Bundesliga en twee teams die zijn gepromoveerd uit de 3. Liga.

Notes
 De capaciteit was 29.063 toeschouwers in het begin van het seizoen 2014/15. De capaciteit is verminderd sinds eind oktober 2014 als gevolg van de sloop en wederopbouw van het Noordstand. De grond is nog in herontwikkeling met ingang van juni 2015. Wanneer werkzaamheden zijn voltooid, wordt de capaciteit van het stadion naar verwachting circa 30.000 toeschouwers.

Eindstand

Play-offs

Promotie

<center>Eintracht Frankfurt handhaaft zich in de Bundesliga.</center>

Degradatie

MSV Duisburg gedegradeerd naar de 3. Liga.

Statistieken
TopscorersIn onderstaand overzicht zijn alleen de spelers opgenomen met tien of meer treffers achter hun naam.ScheidsrechtersOnderstaande cijfers zijn gebaseerd op de reguliere competitie, dus exclusief de play-offs

Toeschouwers

SC Freiburg

Bijgaand een overzicht van de spelers van SC Freiburg, die in het seizoen 2015/2016 onder leiding van trainer-coach Christian Streich de titel opeisten in de 2. Bundesliga en zo rechtstreekse promotie afdwongen naar de hoogste afdeling van het Duitse voetbal, de Bundesliga.

Zie ook
Bundesliga 2015/16
3. Liga 2015/16
DFB-Pokal 2015/16

2016
Duits competitievoetbal 2015/16